Bilde ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Bilde (* 1953), französische Politikerin
 Gilles De Bilde (* 1971), belgischer Fußballspieler